Чемпионат Дании по шахматам 1990 проходил в Раннерсе.

В турнире участвовали 12 шахматистов, среди которых была сильнейшая шахматистка страны Н. Хойберг.

1—2 места разделили О. Кролл и Эр. Педерсен. Для определения обладателя чемпионского титула в том же году в Орхусе между ними был проведен матч из 4 партий. 1-ю и 3-ю партии матча выиграл Педерсен, имевший белые фигуры. 2-я партия матча завершилась вничью. 4-я партия не понадобилась.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1990
 DM-Omkamp 1990
 Партии турнира на сайте 365Chess
 Партии дополнительного матча на сайте 365Chess

Чемпионаты Дании по шахматам
1990 год в шахматах
Спорт в Дании в 1990 году